Le qualificazioni del singolare  del Gerry Weber Open 2003 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Gerry Weber Open 2003 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Kristof Vliegen (secondo turno)
 Ivo Heuberger (ultimo turno)
 Igor' Kunicyn (primo turno)
 Lovro Zovko (ultimo turno)

 David Prinosil (Qualificato)
 Yves Allegro (Qualificato)
 Uros Vico (primo turno)
 Marco Chiudinelli (primo turno)

Qualificati 

 Jean-Claude Scherrer
 Frédéric Niemeyer

 David Prinosil
 Yves Allegro

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 2003